Гринчишин — українське прізвище

 Михаїл (Гринчишин) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський екзарх для українців Франції, країн Бенілюксу та Швейцарії, редемпторист. 
 Гринчишин Дмитро Григорович (* 1927) — український мовознавець.
 Гринчишин Максим Ігорович (1979—2017) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Гринчишин Петро Омелянович (* 1956) — український поет, режисер.

Українські прізвища